Nambu-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Nambu-dong, Yeongcheon, stadsdel i Yeongcheon, Norra Gyeongsang, 
 Nambu-dong, Gyeongsan, stadsdel i Gyeongsan, Norra Gyeongsang,